State Trooper – film statunitense del 1933 diretto da D. Ross Lederman
State Trooper – cortometraggio del 1949 diretto da Harry W. Smith
State Trooper – serie televisiva western statunitense trasmessa dal 1956 al 1959